Zajasovnik (Kamnik), een plaats in de Sloveense gemeente Kamnik
 Zajasovnik (Vransko), een plaats in de Sloveense gemeente Vransko